Sangmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Sangmeister (* 1965), Germanist
 Edward Sangmeister (1916–2016), deutscher Prähistoriker
 George E. Sangmeister (1931–2007), US-amerikanischer Politiker
 Hartmut Sangmeister (* 1945), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Wolfram Sangmeister (~1912–1978), deutscher Landeskriminaldirektor